Vorstadttheater steht für:

 Wiener Vorstadttheater
 Vorstadttheater Basel, siehe Spilkischte